Sonnenholz ist der Ortsname von

 Sonnenholz (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Sonnenholz (Raubling), Ortsteil der Gemeinde Raubling, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sonnenholz (Stephanskirchen), Ortsteil der Gemeinde Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Sonnenholzner
 Sonnholz